64-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 21 по 26 мая 1985 года в Катовице (Польша). В турнире приняли участие 120 спортсменов из 22 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1985
Международные спортивные соревнования в Катовице
Май 1985 года
Спорт в Польше в 1985 году
Чемпионаты Европы в 1985 году
1985 год в тяжёлой атлетике
Чемпионаты Европы в Польше
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше